

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean Mabire (1927-2006), écrivain, journaliste et critique littéraire français ;
 Halvard Mabire, (né en 1956), navigateur français ;

Homonymie de patronyme
Patronyme normand